Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji MercedesCup 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Roberto Bautista Agut, který dal přednost turnaji v nizozemském s-Hertogenboschi.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Rafael Nadal ze Španělska, jenž ve finále zdolal srbskou turnajovou osmičku Viktora Troického po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3.

V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo šedesátý šestý singlový titul na okruhu ATP Tour a první po téměř pěti letech na travnatém povrchu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015